Il gruppo della bournonite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della bournonite 
 Bournonite
 Seligmannite
 Součekite

Note

Collegamenti esterni  
 

Bournonite